Гратвайн-Штрасенгель () — торговая община (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Грац-Умгебунг. . Официальный код — 60664.

География 
Город расположен на правом берегу реки Мур, примерно в 10 километрах к северо-западу от столицы Штирии Граца.

История 
Впервые упоминается в 860 году под названием «ad Strazinolun» в одном из старейших документов Австрии.

Население

Муниципальное устройство 
Город разделен на 11 районов с населением 12,803 человек (1 января 2016):

 Eisbach (1,010)
 Gratwein (3,635)
 Gschnaidt (327)
 Hörgas (990)
 Hundsdorf (485)
 Judendorf (1,550)
 Kehr und Plesch (101)
 Kugelberg (292)
 Rein (890)
 Rötz (785)
 Straßengel (2,741)

Так же включает в себя 6 кадастровых общин (Katastralgemeinden) (2015):

 Eisbach (1,621.05)
 Gratwein (457.05)
 Gschnaidt (2,995.61)
 Hörgas (1,297.71)
 Judendorf-Straßengel (1,064.05)
 Kehr und Plesch (1,232.45)

Примечания 

Общины Штирии